Liédson da Silva Muniz, född 17 december 1977, mest känd som enbart Liédson, är en Brasilien-född portugisisk före detta fotbollsspelare.

Klubbstatistik

Meriter 
Portugisiska cupen: 2006/2007, 2007/2008
Portugisiska supercupen: 2007, 2008

Externa länkar 
Profil på PortuGOAL
Statistik och profil på Zerozero

Portugisiska fotbollsspelare
Brasilianska fotbollsspelare
Födda 1977
Spelare i Coritiba Foot Ball Club
Fotbollsspelare i CR Flamengo
Fotbollsspelare i Sport Club Corinthians Paulista
Fotbollsspelare i Sporting Lissabon
Fotbollsspelare i FC Porto
Spelare i VM i fotboll 2010
Män
Levande personer